Ланды может означать:

 Ланды — женский баскетбольный клуб Франции.
 Ланды — департамент Франции.
 Ланды — природная область на юго-западе Франции.
 Лес Ландов — крупный лесной массив на юго-западе Франции.

См. также